Краснооктябрьский переулок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Краснооктябрьский переулок — переулок в станице Ханской Майкопа
 Краснооктябрьский переулок — переулок в посёлке Южном Кореновского района Краснодарского края

Украина 
 Краснооктябрьский переулок — переулок в Алчевске Луганской области
 Краснооктябрьский переулок — переулок в Симферополе
 Краснооктябрьский переулок — прежнее название Конторского переулка в Харькове

См. также 
 Краснооктябрьская улица
 Краснооктябрьский мост
 Краснооктябрьский проезд — проезд в Харькове
 Октябрьский переулок